Pedreira (Tomar), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Tomar
Pedreira (Felgueiras), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Felgueiras
Pedreira (São Paulo), gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo